Виишоара:
 Виишоара — село в Глодянском районе Молдавии
 Виишоара — село в Единецком районе Молдавии
 Виишоара — село в Штефан-Водском районе Молдавии